Аттіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Аттіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Аттіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель